Indy Grand Prix of Sonoma 2010 — это шестая по счёту гонка IRL IndyCar на трассе Infineon Raceway, а также тринадцатый этап в сезоне-2010. Гонка проведена в воскресенье, 22 августа 2010.

Заезд проведен на 75 кругов по 3,706-километровой конфигурации калифорнийской трассы.

Права на показ гонки принадлежат американскому телеканалу Versus.

Общая информация 
Уилл Пауэр завоёвывает 8-й поул в сезоне. В 3-й раз в сезоне стартовав первым он выигрывает гонку. Разрыв в чемпионате от ближайших конкурентов возрастает незначительно — пилоты Chip Ganassi Racing финишируют следом. За 5 гонок до финиша Дарио уступает 59 очков, а Скотт — 95.

Впервые с этапа в Канзасе все пять пилотов двух ведущих команд финиширует в Top5 в итоговом финишном протоколе.

В четвёртый раз в сезоне на счету Уилла Пауэра наибольшее число кругов лидирования по ходу гонки. Побеждает он при этом лишь в трёх из этих четырёх гонок.

Победитель предыдущей гонки в Эдмонтоне Скотт Диксон финиширует лишь 5-м, осложняя себе борьбу за чемпионский титул — Пауэр теперь впереди на 82 балла, а Франкитти — на 41.

Наилучший прорыв по ходу гонки удался Алексу Тальяни. Канадец, отыграв 10 позиций, финиширует 13-м.

Так и не смог стартовать в гонке Дэн Уэлдон: британец попадает в аварию в конце прогревочного круга, но, поскольку лидеры к тому моменту уже начали заезд, то он числится в списке участников заезда.

Продолжает неплохо выступать Симона де Сильвестро. В Сономе швейцарка снова попадает во второй сегмент и в гонке финиширует 13-й.

Восьмую гонку подряд после аварии на Indy 500 пропускает Майк Конвей. Во второй раз подряд его заменяет дебютант чемпионата Джей-Ар Хильдебранд.

Результаты

Квалификация

Стартовая решётка 

Примечание: Дэн Уэлдон попал в аварию на прогревочном круге.

Гонка 

1 — количество кругов лидировния.

Общий зачёт после этапа

Ссылки 
 Статистика и результаты на официальном сайте серии

 

Сонома
Август 2010 года
Моторные виды спорта
2010